Nemzeti Bajnokság I/A – węgierska profesjonalna liga koszykówki, reprezentująca najwyższa klasę rozgrywkową w tym kraju.

Zespoły 
 sezon 2015–2016

Mistrzowie Węgier 

 .....1933 Közgazdasági Egyetem
 .....1934 BSZKRT Előre
 1934-35 TFSE
 1935-36 MAFC
 1936-37 BSZKRT Előre
 1937-38 BSZKRT Előre
 1938-39 BSZKRT Előre
 1939-40 BSZKRT Előre
 1940-41 BSZKRT Előre
 1941-42 BEAC
 1942-43 BEAC
 1943-44 BSZKRT Előre
 .....1944 MAFC
 .....1945 BSZKRT Előre
 .....1946 Bp. Kinizsi TE
 1946-47 Bp. Postás
 1947-48 MÁVAG
 1948-49 BSZKRT Előre
 1949-50 MEFESZ Budapeszt
 .....1950 MÁVAG
 .....1951 Haladás Budapeszt
 .....1952 Honvéd
 .....1953 Honvéd

 .....1954 Honvéd
 .....1955 Honvéd
 .....1956 MAFC
 .....1957 Honvéd
 1957-58 Honvéd
 1958-59 Honvéd
 1959-60 Honvéd
 1960-61 Honvéd
 1961-62 Honvéd
 1962-63 Honvéd
 .....1964 Honvéd
 .....1965 Honvéd
 .....1966 Honvéd
 .....1967 Honvéd
 .....1968 Honvéd
 .....1969 Honvéd
 .....1970 MAFC
 .....1971 Honvéd
 .....1972 Csepel
 .....1973 Csepel
 .....1974 Honvéd
 .....1975 MAFC
 .....1976 Honvéd

 .....1977 Honvéd
 .....1978 Honvéd
 .....1979 Honvéd
 1980-81 Honvéd
 1981-82 Honvéd
 1982-83 Honvéd
 1983-84 Honvéd
 1984-85 Honvéd
 1985-86 Honvéd
 1986-87 Körmendi Dózsa
 1987-88 ZTE
 1988-89 Csepel
 1989-90 ZTE (Heraklith)
 1990-91 Szolnoki Olaj
 1991-92 ZTE (Heraklith)
 1992-93 Honvéd (Tunsgram)
 1993-94 Honvéd (Tunsgram)
 1994-95 Honvéd (Danone)
 1995-96 Körmend (Marc)
 1996-97 Honvéd (Danone)
 1997-98 Albacomp
 1998-99 Albacomp
 1999-00 Albacomp

 2000-01 Kaposvári (Klíma-Vill Purina)
 2001-02 Atomerőmű
 2002-03 Körmend (Marc)
 2003-04 Kaposvári
 2004-05 Atomerőmű
 2005-06 Atomerőmű
 2006-07 Szolnoki Olaj
 2007-08 Falco-Szova Szombathely
 2008-09 Atomerőmű
 2009-10 ZTE (Zalakerámia)
 2010-11 Szolnoki Olaj
 2011-12 Szolnoki Olaj
 2012-13 Alba Fehérvár
 2013-14 Szolnoki Olaj
 2014–15 Szolnoki Olaj

Medaliści

Tytuły według klubu

Bibliografia 
 Az MKOSZ története 

Ligi koszykarskie